Sébastien Simon peut désigner :
 Sébastien Simon  (1749-1802), homme politique, juriste et haut fonctionnaire français ;
 Sébastien Simon (1990-), skipper français.

Voir aussi